Archibald Primrose kan syfta på bland andra:

 Archibald Primrose, lord Carrington (1616-1679)
 Archibald Primrose, 1:e earl av Rosebery (1661–1723) 
 Archibald Primrose, 4:e earl av Rosebery (1783–1868)
 Archibald Primrose, 5:e earl av Rosebery (1847-1929)